Belu (Lampung), plaats in Lampung
 Belu (regentschap)